Monca ima više značenja:
 Monca
 Monca (Torino)